Junker (ze střední horní němčiny Juncherre, ,junger Herr, Jungherr‘ = mladý pán) může mít tyto významy:

 původně člen  šlechty bez rytířského pasování, později též označení šlechtického syna či obecně mladých aristokratů bez zvláštního titulu
 Junker Jörg, krycí jméno Martina Luthera v době jeho exilu na Wartburgu 
 v současnosti nejnižší šlechtický titul v Nizozemí a Belgii 
 v první polovině 19. století polemicky členové šlechtické strany
 sloužící u šlechtického dvora (Hofjunker, Kammerjunker, Jagdjunker), viz oficiant
 u armády od 17. století důstojnický kadet, viz Fahnenjunker
 Junker (Rusko) – žák důstojnické školy v Ruském impériu
 v době Třetí říše aspirant na hodnost velitele SS, jemuž se dostalo vzdělání na SS-Junkerschule
 Junker (Prusko), od poloviny 19. století šlechtický či nešlechtický vlastník pozemků, velkostatkář v Prusku (opovržlivě též Krautjunker = „zelný junker“)
 v obecné němčině starý mládenec (nizozemsky Jonkheer, ženská varianta Jonkvrouw) 

Junker může také znamenat:
 FJA Feilmeier & Junker GmbH, německá společnosti v Mnichově, součást FJA AG
 Steirischer Junker, rakouská ochranná známka štýrského vína 
 Gutedel, meistangebaute Rebsorte ve Švýcarsku a v Markrabsku (region na jihozápadě Německa sousedící se Švýcarskem a Francií)

Junker jako příjmení:
 Albert Junker (1908–2004), německý novelista, literární vědec a jazykovědec 
 Alois Junker (1893–1967), rakouský politik (SDAP)
 Anneliese Junker (* 1954), rakouská politička (ÖVP)
 August Junker (hudebník) (1868–1944), německý hudebník
 August Junker (zpěvák) (1871–1946), německý lidový zpěvák a humorista
 Beat Junker (* 1928), švýcarský historik
 Bernd Junker (* 1953), německý politik, primátor Schwetzingenu
 Carl Junker (architekt) (1827–1882), rakouský architekt a stavitel
 Carl Junker (historik) (1864–1928), rakouský historik
 Detlef Junker (* 1939), německý historik
 Dirk Junker (* 1962), německý krajinný architekt a vysokoškolský učitel
 Dirk Junker (biliardista) (* 1966), německý hráč kulečníku
 Gottfried Junker (* 1950), německý filmař a fotograf
 Hans-Peter Junker (* 1964), německý novinář
 Heinrich Junker (jazykovědec) (1889–1970), německý jazykovědec a vysokoškolský učitel
 Heinrich Junker (CSU) (1911–1993), německý politik (CSU)
 Heinrich Junker (SPD) (1923–2012), německý politik (SPD)
 Helmut Junker (* 1934), německý psychoanalytik a spisovatel
 Hermann Junker (1877–1962), německý egyptolog
 Hubert Junker (1891–1971), německý římskokatolický teolog
 Joseph Junker († 1946), konstruktér Junkerova telegrafu
 Karin Junker (* 1940), někdejší německá politička (SPD)
 Karl Junker (technik) (1827–1882), rakouský technik
 Karl Junker (malíř) (1850–1912), německý malíř, sochař a architekt
 Karl Junker (šachista) (1905–1995), německý šachista a spisovatel
 Klaus Junker (* 1958), německý klasický archeolog
 Leni Junker (1905–1997), německá sprinterka
 Mads Junker (* 1981), dánský fotbalista
 Max Junker (1885–1959), německý právník
 Michaela Junker (* 1964), německá badmintonistka
 Paul W. Junker, německý spisovatel a spoluzakladatel vadyvytelství Junker und Dünnhaupt
 Reinhard Junker (* 1956), německý teolog a kritik evoluce
 Renate Junker (* 1938), německá atletka
 Steve Junker (* 1972), kanadský hokejista
 Thomas Junker (* 1957), německý historik biologie a evoluční biolog
 Walter Junker (NSDAP) (1905–1986), německý politik (NSDAP)
 Walter Junker (antifašista) (1910–1938), německý politik (KPD) a bojovník antifašistického odboje
 Werner Junker (1902–1990), německý velvyslanec
 Wilhelm Junker (1840–1892), německý africký výzkumník
 Woldemar Junker von Ober-Conreuth (1819–1898), německý právník v Pruském království
 Wolfgang Junker (1929–1990), německý politik (SED) a ministr

Reference

Související články
 Juncker
 Junkers
 Jonkheer
 Standartenjunker